Cidadelhe steht für:
 Cidadelhe (Arcos de Valdevez), Gemeinde in Portugal
 Cidadelhe (Mesão Frio), Gemeinde im Kreis Mesão Frio, Portugal
 Cidadelhe (Pinhel), Gemeinde im Kreis Pinhel, Portugal

Siehe auch:
 Citadel (Begriffsklärung)